Матаруге могу бити:

 Матаруге, друштвена група, чији је родоначелник Матаруг дошао на простор Црне Горе током 13. вијека
 Матаруге (Пљевља), насељено место у општини Пљевља, Црна Гора
 Матаруге (Краљево), насељено место града Краљева, Србија
 Матаруге (Пријепоље), насељено место у општини Пријепоље, Србија